Гута-Бушинська — селище в Україні, в Тиврівському районі Вінницької області. 
 Бушинська сільська рада

Див. також
 Бушинський
 Шай Бушинський — ізраїльський програміст, розробник шахових комп'ютерних програм.